Holtzhausen ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Holtzhausen (1768–1827), deutscher Ingenieur und Dampfmaschinenhersteller
 Christian Gottlob Holtzhausen (1811–1894), Ehrenbürger der Lutherstadt Wittenberg
 Jacoba Susanna Holtzhausen (Nunez; 1886–1974), südafrikanische Sängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Johann Christoph Holtzhausen (1640–1695), deutscher evangelischer Theologe, Pietist
 Lukas Holtzhausen (* 1973), namibischer +Rugby-Union-Spieler

Holtzhausen wurden früher folgende Ortschaften benannt:
 eine Siedlung bei Wallrabenstein (Hünstetten) in Hessen
 Burgholzhausen vor der Höhe, ein Flecken im Amt Rodheim, Hessen
 Hochholz (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Bayern
 Edenholzhausen (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Bayern
 Holzhausen (Homberg) bei Homberg (Efze) in Hessen (Erwähnung im Codex Eberhardi um das Jahr 800)

Siehe auch:
 Holzhausen